Га́бровская о́бласть () — область в центре Болгарии. Площадь территории области — 2023 км², население — 122 702 жителей (2011), в области 356 населённых пунктов. Административный центр — город Габрово.

Общины Габровской области 

Административно область делится на 4 общины:
 Община Дряново
 Община Габрово
 Община Севлиево
 Община Трявна

 см. также Города Габровской области

Население

Примечания